Point of Departure

 Point of Departure (альбом Эндрю Хилла) — альбом Эндрю Хилла 1965 года.
 Point of Departure (альбом Gary McFarland) — альбом Gary McFarland 1963 года.